Golaš je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Bale, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 92 stanovnika te 33 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji
Bale